Ананкино — название населённых пунктов в России:

 Ананкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Ананкино — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Ананкино — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Ананкино — деревня в Переславском районе Ярославской области.